La divorziata (Die Geschiedene Frau) – film del 1926 diretto da Victor Janson e Rudolf Dworsky 
La divorziata (The Divorcee) – film del 1930 diretto da Robert Z. Leonard 
La divorziata (Les feux de la chandeleur) – film del 1972 diretto da Serge Korber